{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; background:#FFDD44;"
!colspan=3|Nature's Way Sydney Tennis International de 2013
|-
!align="right"|Campeões:
|align="left" colspan=2| Brydan Klein   Dane Propoggia
|-
!align="right"|Vice-campeões:
|align="left" colspan=2| Alex Bolt   Nick Kyrgios
|-
!align="right"|Placar final:
|align="left" colspan=2|6–4, 4–6, [11–9]
|- style="background:#eee;"
!align="center" colspan=3|Eventos
|-
|align="right"|Simples Masc.
|align="center"|Duplas Masc.|
|}

Brydan Klein e Dane Propoggia venceram Alex Bolt e Nick Kyrgios na final por 6–4, 4–6, [11–9].

Cabeças-de-Chave

  Brydan Klein /  Dane Propoggia (Campeões)'  Samuel Groth /  John-Patrick Smith (Desistiram)

<li>  Purav Raja /  Divij Sharan (Semifinais)
<li>  Chris Guccione /  Matt Reid (Semifinais)

Tabela

Chave

Referências
 Main Draw

Duplas 2013
ATP Challenger Tour de 2013